L'edizione 1992-93 del campionato jugoslavo fu la prima della Repubblica Federale di Jugoslavia e vide la vittoria finale del .

Capocannonieri del torneo furono Anto Drobnjak () e Vesko Mihajlović (), con 22 reti ciascuno.

Al torneo partecipò anche il  (squadra della parte serba della Bosnia). A causa della guerra dovette disputare le partite interne a Belgrado ed a Valjevo.

Formula 
Le 19 squadre disputano un girone all'italiana andata e ritorno.

La prima classificata si laurea campione di R.F.Jugoslavia.Le squadre piazzatesi al 17º e 18º posto disputano gli spareggi con 2ª e 3ª di Druga Liga 1992-1993.L'ultima classificata retrocede in Druga Liga 1993-1994.

Le prime 10 squadre disputeranno la 1A (1ª lega A) autunnale 1993.Le altre squadre disputeranno la 1B (1ª lega B) autunnale 1993.

Viene abolita la regola dei tiri di rigore in caso di parità al 90º minuto.

Non sono disponibili posti per le coppe europee a causa della squalifica inflitta dalla UEFA per via delle guerre jugoslave.

Squadre

Squadra campione

 Allenatore: Ljubiša Tumbaković

 Goran Pandurović
 Nikola Damjanac
 Vujadin Stanojković
 Nebojša Gudelj
 Slaviša Jokanović
 Gordan Petrić
 Budimir Vujačić
 Vuk Rašović
 Goran Bogdanović
 Petar Vasiljević
 Albert Nađ
 Bratislav Mijalković
 Zlatko Zahovič
 Dragan Ćirić
 Ljubomir Vorkapić
 Branko Brnović
 Slobodan Krčmarević
 Savo Milošević
 Ivan Tomić
 Slobodan Milanović
 Dejan Rađenović
 Blažo Pešikan
 Dejan Tasić

Fonte: partizan.co.rs

Classifica 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia
      Agli spareggi retrocessione
      Retrocesso in Druga liga SR Jugoslavije 1993-1994

Note:
2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta.

Spareggi retrocessione
A questi spareggi partecipano:
  (17º in Prva Liga)
  (18º in Prva Liga)
  (3º in Druga Liga)
  (4º in Druga Liga)

Gli abbinamenti sono stati Spartak v Mačva e Priština v Rudar e i vincitori sono stati Spartak (che mantiene il posto in Prva Liga) e Rudar (che così viene promosso).

Classifica marcatori

Fonte: Gol(a) istina - Kraljevi strelaca

Risultati 

Fonti: fkvojvodina.com, redstarbelgrade.info, partizan.rs

Note

Voci correlate
Druga liga SR Jugoslavije 1992-1993
Srpska Liga 1992-1993
Crnogorska liga 1992-1993
Kup Jugoslavije 1992-1993

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
Campionato jugoslavo di calcio
Campionato serbo di calcio
Campionato montenegrino di calcio